Prole puede referirse a:
 Prole, hijos, descendencia o linaje.
 Proletariado, clase social baja sin propiedades, clase obrera, clase trabajadora.
 Proletarii (los que crían hijos), era el término aplicado en la antigua Roma a la clase social más baja.
 Proles, la denominación de la clase proletaria en la novela de George Orwell 1984. 
 Prole, Iowa, localidad en el medio oeste de Estados Unidos. 
 Próle, un pueblo de Polonia.